Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii „Nowe wykonanie” dotyczącej utworów, albumów i realizacji video, które nie mogą być zgłoszone do innych kategorii „gatunkowych”, a obejmuje dawne wykonania, które zostały przez danego artystę nagrane ponownie, utwory innych wykonawców (tzw. covery), a także nagrania koncertowe (w tym także koncertowe DVD).

Lata 2019–2021

Przypisy 

Nowe wykonanie